Eel River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eel River Township (Allen County, Indiana)
 Eel River Township (Hendricks County, Indiana)